IZ jest skrótem dwuliterowym, który może oznaczać:
 Księga Izajasza
 Instytut Zachodni
 Instytut Zootechniki

Zobacz też:
 IZ – pseudonim muzyka Israela Kamakawiwoʻole